Manikin steht für:

 Manikin (CAD-Modell), Menschmodell für CAD-Systeme; 3D und 2D
 Manikin Records, Berliner Plattenlabel
 Manikin (Ostnoimuti), Dork im indonesischen Distrikt Ostnoimuti in Westtimor